Jméno a příjmení Josef Jedlička se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Jedlička (odbojář) – legionář, prvorepublikový důstojník, zpravodajec, rezident sovětské vojenské rozvědky GRU na území Protektorátu Čechy a Morava, člen svobodné zednářské lóže, příslušník II. odboje (1897–1942)
 Josef Jedlička (botanik) – český botanik (1912–1959)
 Josef Jedlička (houslista) – český houslista a hudební pedagog (1904–1993), syn Josefa Jedličky starosty Kroměříže
 Josef Jedlička (inženýr) – český strojní inženýr a rektor Českého vysokého učení technického (1868–1938)
 Josef Jedlička (knihkupec) – český knihkupec a dramatik (1860–1937)
 Josef Jedlička (pedagog) – český pedagog, beletrista a autor učebnic (1828–1896)
 Josef Jedlička – český spisovatel, dramatik, etnograf a posrpnový emigrant (1927–1990)
 Josef Jedlička (starosta) – český pedagog a politik, starosta Kroměříže (1863–1944)
 Josef Ferdinand Jedlička – český hudební skladatel žijící v 19. století

Odkazy

Reference